Соревнования по бегу на 200 метров у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Цюрихе прошли 14—15 августа 2014 года на стадионе «Летцигрунд».

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 3 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 4 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 4 забегах вышел 31 легкоатлет.

Полуфиналы 
Квалификация: первые 3 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.

Финал 

Финал в беге на 200 метров у мужчин состоялся 15 августа 2014 года. 20-летний Адам Джемили из Великобритании второй раз в карьере «выбежал» из 20 секунд, повторив личный рекорд — 19,98, и стал новым чемпионом Европы. В первый раз эти же секунды он показал также в нужном месте и в нужное время — в финале чемпионата мира в Москве годом ранее. Второе серебро первенства завоевал Кристоф Леметр после медали аналогичного достоинства на стометровке.

Примечания

Ссылки 
 

бег
Бег на 200 метров на чемпионатах Европы по легкой атлетике